Daniel Welser, avstrijski hokejist, * 16. februar 1983, Celovec, Avstrija.

Daniel Welser je avstrijski hokejist, ki igra na položaju napadalca za ekipo EC Red Bull Salzburg v Avstrijski hokejski ligi. 

Welser je svoj debi v Avstrijski hokejski ligi doživel že v sezoni 1999/00, ko je bil star komaj 16 let. Takrat je zastopal barve kluba EC KAC. Istočasno je igral tudi za moštvo Team Telekom Austria v Narodni ligi. 

Leta 2005 je Welser prestopil k švedskemu moštvu Skellefteå AIK. Tam je dobival veliko priložnosti, v vsaki izmed sezon je odigral vsaj po 50 tekem. Po dveh sezonah na Švedskem se je vrnil v domovino. Od sezone 2007/08 dalje tako nosi barve EC Red Bull Salzburga, s katerim je že v premierni sezoni osvojil Avstrijsko hokejsko ligo. 

Daniel Welser je napredoval skozi vse mladinske selekcije avstrijske državne reprezentance. Od Svetovnega prvenstva 2003 je stalni član avstrijske izbrane vrste.

Pregled kariere

|-
| EC KAC
| Interliga
| 99/00
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Team Telekom Austria
| Narodna liga
| 99/00
|
| 11
| 6
| 2
| 8
| 
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 B
| 00
|
| 4
| 3
| 2
| 5
| +4
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 48
| 10
| 16
| 26
| +26 
| 103
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 28
| 8
| 9
| 17
| +5
| 87
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| -3
| 20
|-
| EC KAC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 01/02
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +3
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 47
| 11
| 15
| 26
| +9 
| 147
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 03
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -3
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 4
| 2
| 6
| +3
| 18
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 52
| 18
| 18
| 36
| +21
| 149
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 04
|
| 6
| 1

| 1
| 2
| -2
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 35
| 8
| 26
| 34
| +24
| 94
|
| 12 
| 4 
| 4 
| 8 
| 0 
| 49
|-
| Avstrija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 05
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -5
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Skellefteå AIK
| HockeyAllsvenskan
| 05/06
|
| 40
| 17
| 5
| 22
| +6
| 45
|
| 10
| 3
| 4
| 7
| +4
| 0
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +7
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Skellefteå AIK
| Elitserien
| 06/07
|
| 51
| 9
| 6
| 15
| 0
| 48
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Skellefteå AIK
| HockeyAllsvenskan
| 06/07
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 10 
| 0 
| 1 
| 1 
| +1 
| 20 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 07
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -3
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 44
| 13 
| 22
| 35
| +18 
| 92 
| 
| 15 
| 2 
| 5 
| 7 
| +5 
| 30
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| 0
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
|
| 
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |415
| bgcolor="#7FFF00" |120
| bgcolor="#7FFF00" |133
| bgcolor="#7FFF00" |253
| bgcolor="#7FFF00" |+113
| bgcolor="#7FFF00" |839
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |57
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |18
| bgcolor="#7FFF00" |29
| bgcolor="#7FFF00" |+7
| bgcolor="#7FFF00" |119
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Team Telekom Austria
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Celovški športniki